

Toponymie 

 Leesburg est une ville située dans l’État de l'Alabama ;
 Leesburg est une ville située dans l’État de Virginie ;
 Leesburg est une ville située dans l’État de Floride ;
 Leesburg est une ville située dans l’État de Géorgie ;
 Leesburg, ville située en Ohio ;
 Leesburg est une ville située dans l’État du Texas.